

Fotografia 
 Autoscatto –  meccanismo di scatto ritardato
 Autoscatto – forma non artistica di autoritratto fotografico

Musica 
 Autoscatto –  album discografico del cantante italiano Scialpi pubblicato nel 2006
 Autoscatto –  album discografico del cantante italiano Stefano Bollani pubblicato nel 2010
 Autoscatto 7.0 – album discografico del cantante italiano Gianni Morandi pubblicato nel 2014
 L'autoscatto – brano musicale di Titta e Le Fecce Tricolori contenuto nell'album Titta e Le Fecce Tricolori del 1994